Cananéia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cananéia (ort), São Paulo, 
 Cananéia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar